'''Grönkulla kan vara

 Grönkulla (växt) – en art i växtfamiljen orkidée
 Grönkulla, Sjundeå – en egendom i Sjundeå, Finland
 Grönkulla, Olofstorp – ett område i tätorten Olofstorp, Göteborgs kommun
 Grönkulla (naturreservat) - naturreservat i Linköpings kommun
 Grönkulla, Cavendish – en gård i Cavendish på Prince Edward Island i Kanada

Se även 
 Anne på Grönkulla – en roman av Lucy Maud Montgomery